Montlaur (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montlaur (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montlaur (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje